Амата:
 Амата — в римской мифологии жена царя Латина, мать Лавинии;
 Амата — река в Латвии;
 Амата — населённые пункт в Латвии;
 Амата — бывшая железнодорожная станция в Латвии.